Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1925 rozegrano w dniach 22 czerwca – 4 lipca na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Jean Borotra /  René Lacoste -  Ray Casey /  John Hennessey, 6–4, 11–9, 4–6, 1–6, 6–3

Gra podwójna kobiet 
 Suzanne Lenglen /  Elizabeth Ryan -  Kathleen Bridge /  Mary McIlquham, 6–2, 6–2

Gra mieszana 
 Jean Borotra /  Suzanne Lenglen -  Umberto De Morpurgo /  Elizabeth Ryan, 6–3, 6–3

Przypisy

Bibliografia 
 

1925 w tenisie ziemnym
1925 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019